Jméno a příjmení Miroslav Musil má více osob:

 Mirko Musil (1924–1999) – český herec
 Miroslav Musil (zápasník) (* 1950) – československý reprezentant v zápasu, volnostylař